Второй Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин проходил в течение 1993 года.

В нём принимали участие семь команд, сыгравшие в течение года по две игры с каждым из соперников.

Чемпионы Белоруссии 
 Алла Волкова
 Надежда Приходько
 Людмила Мороз
 Татьяна Волкова
 Лолита Горевая
 Инна Перлина
 И. Козлова
 Наталья Глядко
 Наталья Сысоева
 Наталья Петрачкова
 Светлана Храповицкая
 Ирина Козеева
 Главный тренер — Иван Турков, тренер Вячеслав Турков

Розыгрыш Кубка Белоруссии 
Розыгрыш Кубка Белоруссии состоялся после чемпионата (участвовали 4 сильнейшие команды).
Гол в финале забила Наталья Сысоева.

Примечания

Литература 
 
1993 год в женском футболе
Спорт в Белоруссии в 1993 году
Женский футбол в Белоруссии
Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин